Braunau může být:

 Braunau in Böhmen, nyní Broumov – město v Česku
 Braunau am Inn – město v Rakousku
 okres Braunau am Inn – okres v Rakousku
 Nueva Braunau (Nový Broumov) – vesnice v Chile
 Braunau – část města Bad Wildungen v německé spolkové zemi Hesensko
 Braunau – obec ve švýcarském kantonu Thurgau
 Braunau – řeka v německé spolkové zemi Bavorsko

Externí odkazy